Dondi è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Dondè, Dondelli, Dondini, Dondo.

Origine e diffusione 
Il cognome ha due ceppi, nell'emiliano e nella Lombardia sudoccidentale.

Potrebbe derivare dal nome medievale Dondo, del quale si trova traccia ad esempio in una Charta venditionis del 725 a Treviso e in una Charta de acceptio mundo del 773.

In Italia conta circa 1029 presenze.

La variante Dondini è tipicamente bolognese; Dondo è principalmente diffuso nel savonese e in generale in Liguria.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani